Il doppio maschile del Lipton Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 7–6, 7–6 Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (terzo turno)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Byron Black /  Grant Connell (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (finale)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (terzo turno)
 Rick Leach /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (terzo turno)

 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinali) 
 Libor Pimek /  Byron Talbot (secondo turno) 
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (terzo turno) 
 Neil Broad /  Piet Norval (semifinali) 
n/a 
 Donald Johnson /  Francisco Montana (secondo turno) 
 Stephen Noteboom /  Peter Nyborg (secondo turno) 
 Jiří Novák /  David Rikl (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Lipton Championships 1997
ATP Tour 1997